Belastbarkeit steht für
 technische Belastbarkeit, siehe Bemessung (Ingenieurwesen)
 psychische Belastbarkeit, siehe Belastbarkeit (Psychologie)
 körperliche Belastbarkeit, siehe Belastung (Sport)#Belastbarkeit
 Belastbarkeit von Zähnen, siehe Pfeilerwertigkeit